Лутно — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лутно — деревня в Шкловском районе Могилёвской области.

Россия 
 Лутно — деревня в Невельском районе Псковской области.